André Gonçalves (explorador) († século XVI) — explorador português
 André Gonçalves (pintor) († 1754) — pintor português
 André Gonçalves Pereira (n. 1936) — político português
 André Gonçalves (ator) (n. 1975) — ator brasileiro
 André Gonçalves Dias (n. 1979) — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos